Ворох:

 Ворох — те саме, що купа.
 Ворох Степан (1921—2002) — український лікар, громадський діяч.

Примітки